Wahlheim bezeichnet
 eine Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms, siehe Wahlheim
 einen Ortsnamen, der in Goethes Werk Die Leiden des jungen Werther für den Ort Garbenheim verwendet wird

siehe auch: Walheim (Begriffsklärung)